Коста Папич (; 17 июля 1960 года, Нови-Сад) — сербский футбольный тренер.

Биография 

Свою серьезную тренерскую карьеру начал в Африке. Много лет специалист успешно работал с различными клубами из Нигерии, ЮАР, Танзании и Ганы. От болельщиков получил прозвище "Билл Клинтон" за внешнее сходство с бывшим Президентом США. В декабре 2018 года Папич впервые возглавил национальную команду. Он был назначен на пост главного тренера сборной Эсватини (бывшего Свазиленда).

Достижения 
  Чемпион Нигерии (2): 2001, 2002.
  Обладатель Суперкубка Нигерии (1): 2001.
  Чемпион Ганы (2): 2008/09, 2020/21.
  Чемпион Танзании (1): 2010/11.
  Обладатель Клубного Кубка КЕСАФА (1): 2011.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Transfermarkt 
 Статистика на сайте Footballdatabase 

Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Сербии
Тренеры ФК «Лоби Старз»
Тренеры ФК «Эньимба»
Тренеры ФК «Энугу Рейнджерс»
Тренеры ФК «Квара Юнайтед»
Тренеры ФК «Орландо Пайретс»
Тренеры ФК «Марицбург Юнайтед»
Тренеры ФК «Кайзер Чифс»
Тренеры ФК «Хартс оф Оук»
Тренеры ФК «Янг Африканс»
Тренеры ФК «Блэк Леопардс»
Тренеры ФК «Чиппа Юнайтед»
Тренеры ФК «Полокване Сити»
Тренеры ФК «Эфиопиан Кофе»
Тренеры ФК «Кабушкорп»
Тренеры сборной Эсватини по футболу